Kraljevec Šemnički je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Radoboj, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 131 stanovnika te 29 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Općine Radoboj